His Wife's Relatives – film del 1913 diretto da Ralph Ince
 His Wife's Relatives – film del 1917 diretto da Louis Chaudet